Індекс свободи преси () — рейтинг країн, що публікується щорічно організацією Репортери без кордонів та базується на її оцінці власних відомостей щодо свободи преси у світі. Індекс за 2013 рік було опубліковано 30 січня 2013.

Індекс базується на анкеті, що надсилається організаціям-партнерам Репортерів без кордонів (14 груп на п'яти континентах) та її 130 кореспондентам по всьому світі, а також журналістам, науковцям, юристам та громадським правозахисним організаціям.

Опитувальник з'ясовує чи наявні у державі прямі напади на журналістів та ЗМІ, а також чи застосовуються інші непрямі засоби тиску на пресу. Репортери без кордонів обачливо зазначають, що індекс вимірює лише свободу преси і не є оцінкою якості журналістики. Методологія укладення індексу базується на об'єктивних цифрах (кількість нападів, арештів, випадків цензури, кількості інших злочинів тощо) та на оцінках міжнародних і місцевих експертів.

Таблиця 

Індекс свободи преси:
{| class="wikitable" 
|- 
| style="border-top: 1px solid white; border-left: 1px solid white; border-bottom: 1px solid white; text-align: right; background-color: #FFF;" | Гарна ситуація →  
| style="width: 75px; background-color: #98FB98;"   |   
| style="width: 75px; background-color: #CFC;"   |   
| style="width: 75px; background-color: #CFF;"   |   
| style="width: 75px; background-color: #FFD;"   |   
| style="width: 75px; background-color: #FF6;"   |   
| style="width: 75px; background-color: #FDD;"   |   
| style="width: 75px; background-color: #F9D;"   |   
| style="border-top: 1px solid white; border-right: 1px solid white; border-bottom: 1px solid white; text-align: left; background-color: #FFF;"  |  → Дуже серйозна ситуація
|}

Notes:

Виноски

Див. також 
 Міжнародні рейтинги України
 Всесвітній день свободи преси
 Доступ до інформації в Україні
 Міжнародний день права знати

Посилання 
 Reporters Without Borders. Worldwide press freedom index 2002 
 Reporters Without Borders. Worldwide press freedom index 2003
 Reporters Without Borders. Worldwide press freedom index 2004
 Reporters Without Borders. Worldwide press freedom index 2005
 Reporters Without Borders. Worldwide press freedom index 2006
 Reporters Without Borders. Worldwide press freedom index 2007
 Reporters Without Borders. Worldwide press freedom index 2008
 Reporters Without Borders. Worldwide press freedom index 2009
 Reporters Without Borders. Worldwide press freedom index 2010

Списки країн
Міжнародні рейтинги
Індекси